Le nom Downieville peut désigner :
 Downieville, une localité non incorporée de Californie.
 Downieville, une localité non incorporée du Colorado.